La 71a edició de la Copa del Rei de Bàsquet es va disputar al Pavelló José María Martín Carpena de Màlaga des del 8 a l'11 de febrer de 2007.

Resultats 
{{ Quarts de final 

|8 de febrer - Màlaga| Akasvayu Girona|82| DKV Joventut|84
|8 de febrer - Màlaga| Unicaja de Màlaga|62| Wintertur FCB|77
|9 de febrer - Màlaga| TAU Ceràmica|82| Caja San Fernando|73
|9 de febrer - Màlaga| Reial Madrid|85| Gran Canària|82

|10 de febrer - Màlaga | DKV Joventut|70| Winterthur FCB|84
|10 de febrer - Màlaga | Tau Ceràmica|72| Reial Madrid|74

|11 de febrer - Màlaga | Reial Madrid|53| Winterthur FCB|69
}}

 Premis 
 MVP:  Jordi Trias del Wintertur FCB
 Quintet ideal''': 
  Marc Gasol de l'Akasvayu Girona
  Luis Scola del Tau Ceràmica
  Charles Smith del Reial Madrid
  Raül López del Reial Madrid
  Louis Bullock del Reial Madrid

2007
Competicions de bàsquet del 2007